В Военно-воздушных силах РККА существовало два 84-х "А" истребительных авиационных полка:

 84-й "А" истребительный авиационный полк (348 иап, 743 иап)
 84-й "А" истребительный авиационный полк (101 гиап)

История переименований 
 84-й "А" истребительный авиационный полк (348 иап, 743 иап) сформирован 27.07.1941 г. в Закавказском военном округе (г. Ереван) как 84 «А» истребительный авиационный полк на самолётах И-153 методом деления 84-го иап на 2 части; вошёл в состав 135-й смешанной авиадивизии ВВС ЗакВО. Переименован 20.08.1941 г. в 348-й истребительный авиационный полк, переименован 10.01.1942 г. в 743-й истребительный авиационный полк
 84-й "А" истребительный авиационный полк (101 гиап) сформирован 30.07.1942 г. как 84-й «А» истребительный авиационный полк на самолётах И-153 в ВВС Закавказского фронта в г. Ереван путём выделения из состава 84-го иап. Переименован 17.06.1943 г. в 101-й гвардейский истребительный авиационный полк.